Las siglas TLC pueden referirse a:

 código IATA del Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos de Toluca, México.
 Tratado de libre comercio, acuerdos de intercambio comercial entre países. En varios países de América Latina usualmente se refiere el Tratado de Libre Comercio del país con los Estados Unidos:
 México, Canadá y los Estados Unidos: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
 Centroamérica y República Dominicana: CAFTA-RD.
 Perú: Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos.
 Colombia y los Estados Unidos: Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.
 Thin layer chromatograhy (o cromatografía en capa fina), técnica de laboratorio.
 TLC, un grupo musical femenino estadounidense de géneros R&B, hip hop, y pop.
 TLC (canal de televisión), anteriormente The Learning Channel y Travel and Living Channel, cadena de televisión de paga que opera en Estados Unidos y Canadá.
 TLC (Latinoamérica), canal de televisión de pago latinoamericano.
 Toyota Land Cruiser, modelo de camioneta todo terreno del fabricante automotor Toyota.
 Tables, Ladders and Chairs, una variedad de pelea en la lucha libre profesional.
 TLC: Tables, Ladders & Chairs, un PPV de la empresa de lucha libre WWE.

Siglas